Dillwyn peut faire référence à :

Patronymes  
 Lewis Weston Dillwyn (1778-1855), naturaliste et un membre du parlement britannique.
 Mary Dillwyn (1816-1906), photographe galloise.
  (1810-1882), botaniste et photographe gallois.
  (1814–1892), personnalité politique britannique.
  (1845–1935), romancière britannique.
  (1836–1927), personnalité politique britannique

Toponymes  
  Dillwyn, ville américaine du comté de Buckingham, dans l’État de Virginie.